L'institut universitaire de technologie de Metz est situé sur l’île du Saulcy ainsi qu’au Technopôle de Metz-Grigy. Il fait partie de l’université de Lorraine.

Les cours sont dispensés par des professeurs de l’I.U.T., des facultés voisines ou d’écoles d’ingénieurs ainsi que par des intervenants extérieurs issus du milieu professionnel.

Les diplômes 
Les DUT sont :
 Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
 Génie mécanique et productique (GMP)
 Informatique (INFO)
 Mesures physiques (MP)
 Statistiques et Informatique décisionnelle (STID)
 Technique de commercialisation (TC)

Les licences professionnelles : 
 LP Commerce : commercialisation de produits et services financiers, en apprentissage
 LP Commerce : commercialisation de produits et services financiers, en formation initiale
 LP Commerce : distribution, en apprentissage
 LP Commerce : gestion de la relation client et e-commerce, en apprentissage
 LP Entrepreneuriat et management des PMO, en apprentissage
 LP hôtellerie et tourisme : management d'unité touristique, en apprentissage
 LP ABF, Assurance-Banque-Finance : back office métiers titres, en formation initiale
 LP ABF, Assurance-Banque-Finance : gestion comptable, en apprentissage et en formation continue
 LP AQI : gestion de la production industrielle, en formation initiale et en apprentissage
 LP Green : énergie et génie climatique, en apprentissage
 LP GRH, gestion des ressources humaines : gestion des rémunérations, en apprentissage et en formation continue
 LP MO, management des organisations : assistante de manager, en apprentissage
 LP MO, management des organisations : management du logement social, en apprentissage
 LP production industrielle : robotique, en apprentissage
 LP production industrielle : méthodes de conception et de production industrielle, en formation initiale et en apprentissage
 LP SIL, systèmes informatiques et logiciels : génie logiciel, en apprentissage
 LP SIL, systèmes informatiques et logiciels : métiers de l'administration des systèmes et des réseaux, en formation initiale ou en apprentissage
 LP SIL, systèmes informatiques et logiciels : métiers du web et du commerce électronique, en formation initiale
 LP Statistique et informatique décisionnelle, marketing, en formation initiale et en apprentissage
 LP Statistique et informatique décisionnelle, sciences de la vie, en formation initiale
 LP Transformation des métaux, métallurgie, traitement des alliages, en apprentissage

Lien externe 
  Site officiel de l’Institut universitaire de technologie de Metz

Metz
Enseignement supérieur à Metz
Université de Lorraine